Ziemomysł – zniekształcone imię Siemomysł
 Ziemomysł, właśc. Siemomysł – książę Polan

Przypisy